НХЛ в сезоне 1932-1933 — стал 16-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Нью-Йорк Рэйнджерс».

Регулярный сезон 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очков набрано

Плей-офф Кубка Стэнли

См. также 
 1932 год в спорте
 1933 год в спорте

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ
 Hockey Database

Сезоны НХЛ
1932 год в хоккее
1933 год в хоккее
Спорт в Канаде в 1932 году
Спорт в Канаде в 1933 году